Laos participou de 7 edições dos Jogos Olímpicos de Verão. O país nunca participou das Olimpíadas de Inverno e nunca ganhou uma medalha olímpica.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Ver também 
 Laos nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Laos



Ligações externas